Ботані́чний прову́лок — провулок у Шевченківському районі Харкова, в районі благбази.

Довжина 280 метрів. Починається від Ботанічної вулиці, прямує на північний захід, через 80 метрів під прямим кутом звертає ліворуч і закінчується перетином з тією ж Ботанічною вулицею на березі річки Лопань.

Забудований переважно промисловими об'єктами.

Галерея

Примітки 

Ботанічний
Провулки Харкова